

 Przepustowość kanału komunikacyjnego – w sieciach transmisyjnych rzeczywista szerokość pasma;
 Przepustowość infrastruktury transportowej – miara maksymalnej liczba środków transportu,